El término "Revista Número" puede referirse a las siguientes publicaciones:

Número, revista de Colombia fundada en 1993.
Número, revista de Uruguay publicada entre 1949 y 1964.